Amerika eller America har flere betydninger:
 Amerika – et dobbeltkontinent på den vestlige halvkugle
 USA – Amerikas Forenede Stater, et land i Nordamerika
 Amerika (album) – et musikalbum fra bandet tv·2
 Amerika (Hobro) – en bydel i Hobro, Hobro Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Amerika (Skannerup Sogn) – en bebyggelse i Skannerup Sogn, Silkeborg Kommune
 Amerika (Rammstein) – en sang fra bandet Rammstein
 Amerika (roman) – en roman af Franz Kafka
 America (band) – et britisk-amerikansk folkrockband
 América Football Club – en brasiliansk fodboldklub